Појам Џон Адамс може да се односи на:
 Џон Адамс, амерички политичар и државник и други pредседник САД
 Џон Квинси Адамс, амерички дипломата, политичар и шести председник Сједињених Америчких Држава
 Џон Куч Адамс, британски математичар и астроном.
 Џон Адамс (композитор), амерички композитор, кларинетиста и диригент